Musical Instrument Digital Interface, een digitaal systeem voor elektronische muziek
 Midi (gebouw), een voormalige bioscoop en theater in Tilburg
 Midi-Pyrénées, een voormalige regio in Zuid-Frankrijk, in 2016 opgegaan in Occitanie
 Languedoc-Roussillon (wijnstreek), de Franse wijnstreek Midi in de departementen Aude, Gard en Hérault
 Midi (tijdschrift)